Анжервіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Анжервіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос